Binasco bezeichnet:
 Binasco, eine italienische Gemeinde

Binasco ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Binasco, oberitalienischer Buchmaler
 Valerio Binasco (* 1965), ein italienischer Schauspieler